Stan wojenny na Ukrainie (2018)
 Stan wojenny na Ukrainie (2022)